Антон Александрович Заболотский (24 марта 1988, Ставрополь, Ставропольский край) — российский гандболист, вратарь гандбольного клуба «Динамо-Виктор» (Ставрополь) и сборной России по пляжному гандболу

Карьера игрока 
Антон Заболотский родился в Ставрополе. С 2002 года начал заниматься гандболом. Первый тренер- Отрезов, Валерий Петрович. В 2005 Антон дебютировал в российской Суперлиге в составе ставропольского «Динамо-Виктор». В этом же году был впервые вызван в сборную России своего возраста. В 2009 году дебютировал за сборную России по пляжному гандболу, но не смог попасть наЧемпионат Европы, так как был призван в армию.

После возвращения из армии закрепил за собой позицию основного вратаря «Динамо-Виктор». А в 2012 году дебютировал на Чемпионат мира в Омане. В 2013 году стал серебряным призером Чемпионата Европы и Всемирных игр. В 2017 году вновь становиться серебряным призером «пляжного» Евро и получает титул «Лучшего вратаря Чемпионата Европы 2017» .

Антон Заболотский является рекордсменом «Динамо-Виктор» по проведенным играм за клуб.

Достижения 
Клубные
 Серебряный призер чемпионата России(2020)

 Бронзовый призер чемпионата России (2021)
Сборная России по пляжному гандболу
 Серебряный призер Всемирных игр (2013)
 Серебряный призер Чемпионата Европы по пляжному гандболу (2013; 2017)
Бронзовый призер Чемпионата Европы по пляжному гандболу

Клубные(Пляжный гандбол)

 Чемпион России по пляжному гандболу(2010; 2013)
 Серебряный призер чемпионата России (2011; 2012; 2014; 2016; 2019)
 Бронзовый призер.чемпионата России (2005; 2015)

Статистика

Ссылки 
 Профиль на сайте rushandball.ru 

Гандболисты России
Гандбольные вратари
Игроки ГК «Динамо-Виктор»